

Muziek 
 Cold (band), een Amerikaanse rockband uit Florida
 Cold (Lycia), een muziekalbum uit 1996 van de Amerikaanse darkwaveband Lycia
 Cold (Annie Lennox), een nummer uit 1992 van de Schotse zangeres Annie Lennox
 Cold (Tears for Fears), een nummer uit 1993 van het Britse popduo Tears for Fears
 Cold (Static-X), een nummer uit 2002 van de Amerikaanse industrial metalband Static-X
 Cold (Fools Garden), een nummer uit 2005 van de Duitse popgroep Fools Garden
 Cold (Kanye West), een nummer uit 2012 van de Amerikaans rapper Kanye West
 Cold (O'G3NE), een nummer uit 2015 van de Nederlandse meidengroep O'G3NE
 Cold (Maroon 5), een nummer uit 2017 van de Amerikaanse popband Maroon 5
 Cold (Editors), een nummer uit 2018 van de Britse indierockband Editors
 Cold (Chris Stapleton), een nummer uit 2020 van Chris Stapleton

Media 
 Cold (film), een Ierse film uit 2013, geregisseerd door Eoin Macken
 Cold (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2016

Ziektes 
 COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), een chronische longziekte, ook aangeduid als Chronic Obstructive Lung Disease
 Corona Obstructive Lung Disease (COLD), voorlopige naam voor een 'nieuwe longziekte': schade door beademing na een COVID-19-besmetting